Kertosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kertosaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kertosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar